Lübars ist der Name
 eines Ortsteils des Berliner Bezirks Reinickendorf, siehe Berlin-Lübars
 eines Ortsteils der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, siehe Lübars (Möckern)
 eines Ortsteils der Gemeinde Klietz im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt.